Wey steht für:

 Wey (Jüchen), Ortsteil von Jüchen, Nordrhein-Westfalen
 Wey (Mönchengladbach), Ortsteil von Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Wey (Einheit), Wollgewicht
 Wey (Staat), Staat der chinesischen Zhou-Dynastie
 Wey (Automarke), Marke des chinesischen Automobilherstellers Great Wall

River Wey oder Wey River steht für folgende Flüsse:
 River Wey (Ärmelkanal), Fluss zum Ärmelkanal in Dorset, England
 River Wey (Themse), Nebenfluss der Themse in Surrey, England
 Wey River, Fluss in Tasmanien, Australien

Wey ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Wey (* 1995), deutscher Schauspieler
 Alois Wey (1894–1985), Schweizer Zeichner
 Christian Wey (* 1967), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Francis Wey (1812–1882), französischer Literat, Kunstkritiker und Romanist
 Fritz ter Wey (* 1943), deutscher Chorleiter und Hochschullehrer
 Joachim Wey (1774–1844), Schweizer Politiker und Richter
 Max S. Wey (1892–1953), Schweizer Politiker (FDP)
 Natascha Wey (* 1982), Schweizer Politikerin und Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz
 Patrick Wey (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Richard Wey (* 1951), Schweizer Fußballtrainer 
 Terry Wey (* 1985), amerikanisch-schweizerischer Countertenor

Siehe auch:
 Weyh
 Wei